Jõelähtme  se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Jõelähtme, comună (vald) în Regiunea Harju, Estonia.

Localități
 Jõelähtme (Jõelähtme), reședința comunei  Jõelähtme